Никола́й Пана́рин:
 Панарин, Николай Васильевич (1936—1999) — генерал-майор милиции, депутат Государственной думы второго созыва.
 Панарин, Николай Павлович (1921—1951) — полный кавалер ордена Славы.
 Панарин, Николай Фомич (1914—1980) — Герой Социалистического Труда, экскаваторщик.